Ce tableau liste les compagnies aériennes qui peuvent être triées par code OACI, AITA ou indicatif d'appel en cliquant sur le code choisi dans l'entête du tableau.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des compagnies aériennes belges
 Liste des compagnies aériennes françaises
 Liste des compagnies aériennes en Europe
 Liste des compagnies aériennes à bas coûts
 Liste des compagnies aériennes charter
 Liste des compagnies aériennes régionales
 Liste des compagnies aériennes nationales
 Liste des holding de compagnies aériennes
 Compagnies aériennes interdites d'exploitation dans l'Union européenne

Compagnies aeriennes
Compagnies aeriennes par pays
Compagnies aeriennes par pays